Apego hace referencia a varios artículos:

Relaciones
Apego, afición o inclinación hacia alguien o algo
Teoría del apego, describe la dinámica de largo plazo de las relaciones entre los seres humanos
Crianza con apego, psicología evolutiva
Trastorno reactivo del apego, trastorno de desarrollo

Filosofía
Upādāna, fundamento budista

Referencias